Dagobert je mužské křestní jméno germánského původu. Jméno bylo stvořeno z germánských slov dagr "den" a ze starohornoněmeckého beraht "zářivý, jasný".

Známí nositelé 
 Dagobert I. (603–639), franský král
 Dagobert II.
 Dagobert III.
 Dagobert Sigmund von Wurmser (1724–1797), rakouský polní maršál
 Dagobert z Pisy († 1107), arcibiskup
 Dagobert Peche (1883–1923), rakouský návrhář

Fiktivní nositelé 
 Dagobert IX., galaktický císař v Nadaci a Říši od Isaaca Asimovova
 Jméno postavy v německé, holandské a maďarském dabingu v animovaném seriálu My z Kačerova
 Ve švédštině, kreslená postava Dagwood Bumstead je pojmenovaný podle "Dagoberta Krikelina"
 Dagobert je jméno psa ve francouzském překladu knih o Správné pětce spisovatelky Enid Blyton (Timmy v originále)

 Seznam článků začínajících na „Dagobert“

Reference 
 Miloslava Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat?

Externí odkazy 
 Behind the Name
 German Culture

Mužská jména
Mužská jména germánského původu
Jména skandinávského původu